Fantasy (genre) - een genre dat zich kenmerkt door het gebruik van fictieve verhalen, verzonnen wezens en imaginaire werelden
 Fantasy (Phantasialand) - een themagebied in Duitse attractiepark Phantasialand
 Fantasy (parfum) - een geur van Elizabeth Arden, goedgekeurd door Britney Spears
 Fantasy (Candy Lo) - een album van Candy Lo (盧巧音)
 Fantasy (Carole King) - een album uit 1973 van Carole King
 Fantasy (Jay Chou) - een album uit 2001 van Jay Chou
 Fantasy (Lena Philipsson) - een album uit 1993 van Lena Philipsson
 Fantasy (Münchener Freiheit) - een album uit 1988 van Münchener Freiheit
 Fantasy (Nadia Ali) - een single uit 2010 van Nadia Ali
 Fantasy (Aiko Kayo) - een single uit 2004 van de Japanse zanger Aiko Kayo
 Fantasy (Aldo Nova) - een lied uit 1982 van Aldo Nova, ook gecoverd door Steel Panther in 2005
 Fantasy (Appleton) - een single uit 2003 van het Brits-Canadese duo Appleton
 Fantasy (Earth, Wind & Fire) - een lied uit 1978 van Earth, Wind & Fire, ook gecoverd door Black Box in 1990
 Fantasy (Mariah Carey) - een single uit 1995 van Mariah Carey
 Fantasy (Danny Fernandes) - een single uit 2008 van Dann Fernandes
 Fantasy (Toni Willé) - een single uit 2013 van Toni Willé